Elivélton  steht für:

 Elivélton (* 1971), brasilianischer Fußballspieler, siehe Elivélton Alves Rufino
 Elivélton (Fußballspieler, 1993) (* 1993), brasilianischer Fußballspieler